Sensibilità – in epidemiologia, la probabilità di un test diagnostico di indicare un risultato positivo (anomalo) nei soggetti colpiti dalla malattia
 Sensibilità – in medicina, l'acquisizione di stimoli sensoriali tramite neuroni sensitivi
 Sensibilità – in psicologia e filosofia, disposizione di condividere un'emozione provata da soggetti altri da sé
 Sensibilità – in fotografia, la maggiore o minore capacità di una pellicola di essere impressionata dalla luce
 Sensibilità – in teoria dei sistemi, una funzione che quantifica la suscettibilità di un sistema dinamico ad assumere una risposta diversa in seguito a variazioni dei suoi parametri
 Sensibilità di un sistema di misura – in metrologia si riferisce al rapporto tra la variazione del valore misurato R e la variazione del valore reale E. Negli strumenti elettronici viene anche definita come il minimo stimolo rilevato dal sensore

Altri progetti